Faszcziwka – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w rejonie antracytowskim, obwodzie ługańskim
 Faszcziwka – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w rejonie perewalskim, obwodzie ługańskim